Robert Livermore se poate referi la:
 Robert Livermore, proprietar de terenuri din  California secolului al XIX-lea,
 Robert Livermore (schior alpin) american din secolul al XX-lea.